Adolf Seger (* 1945) – lottatore tedesco
 Andreas Seger (* 1962) – compositore tedesco
 Bob Seger (* 1945) – musicista statunitense
 Caroline Seger (* 1985) – calciatrice svedese
 Ernst Seger (1868-1939) – scultore tedesco
 Friedrich Seger (1867-1928) – politico tedesco (SPD, USPD)
 George N. Seger (1866-1940) – politico statunitense
 Gerhart Seger (1896-1967) – politico tedesco
 Hans Seger (1864-1943) – storico tedesco
 Hermann August Seger (1839-1893) – chimico tedesco
 Imogen Seger (* 1915) – sociologa tedesca-americana
 Jakob Seger († 1456) – sacerdote di Colonia
 Johann Gottlieb Seger (1735-1786) – giurista tedesco
 Johann Seger (1582-1637) – Poeta laureatus e rettore a Wittenberg
 Josef Seger (1716-1782) – compositore boemo
 Josef Seger (Grafiker) (1908-1998) – grafico austriaco
 Julius Seger (1876-1944) – attore boemo-tedesco
 Martin Seger (* 1940) – geografo austriaco
 Mathias Seger (* 1977) – giocatore di hockey su ghiaccio svizzero
 Rüdiger Seger (* 1968) – giocatore di scacchi tedesco
 Shea Seger (* 1980) – cantante statunitense